Por Jorge Silva puede referirse a:

 Jorge Silva Melo, cineasta portugués.
 Jorge Silva Campos, humorista chileno, más conocido como "Jorge Franco".
 Jorge Filipe Silva, balonmanista portugués.
 Jorge Silva, futbolista portugués nacido en 1999.
 Jorge Silva, futbolista portugués nacido en 1996.